Бра́йан Джон Маккле́р (; родился 8 декабря 1963 года в Белсхилле, Шотландия) — шотландский футболист, нападающий. Наиболее известен по своим выступлениям за английский клуб «Манчестер Юнайтед», в составе которого он выиграл четыре титула чемпиона английской Премьер-лиги и Кубок обладателей кубков.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Макклер начал свою карьеру в клубе «Астон Вилла» после окончания школы в 1980 году, но оставил команду уже через сезон по причине непопадания в состав. Тот сезон был успешен для «Виллы», поскольку команда выиграла чемпионский титул.

Затем он вернулся в Шотландию, и летом 1981 года подписал контракт с клубом «Мотеруэлл». Изначально Макклер играл на позиции полузащитника, но затем главный тренер Джок Уоллес перевел его на позицию нападающего. Брайан забил за клуб 15 голов в течение двух сезонов, в том числе хет-трик на домашнем стадионе «Фир-Парк» над «Рейнджерс» (3 гола Макклера были единственными в той игре) 3 января 1983 года, и оба гола в победном матче против «Селтика» (2:1).

Карьера в сборной 
Макклер провёл 30 матчей за сборную Шотландии, забив 2 гола. Принял участие в чемпионате Европы 1992 года.

Голы за сборную 
Результаты (голы) сборной Шотландии указаны первыми.

Достижения

Командные достижения 
 Селтик
 Чемпион Первого дивизиона Шотландской лиги: 1985/86
 Обладатель Кубка Шотландии: 1984/85
Итого: 2 трофея

 Манчестер Юнайтед
 Чемпион английской Премьер-лиги (4): 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97
 Обладатель Кубка Англии (3): 1989/90, 1993/94, 1995/96
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1991/92
 Обладатель Суперкубка Англии (5): 1990, 1993, 1994, 1996, 1997
 Победитель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1990/91
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1991
Итого: 15 трофеев

Личные достижения 
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Шотландской лиги (2): 1984, 1987
 Игрок года по версии футболистов ШПФА: 1987
 Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов: 1987
 Приз сэра Мэтта Басби лучшему игроку года (2): 1988, 1992
 Приз Алана Хардекера: 1992

Тренерские достижения 
 Манчестер Юнайтед (резервный состав)
 Чемпион северной Резервной премьер-лиги: 2001/02

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Профиль на сайте Fitbastats.com 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Юнайтед»